Kerteminde Kommune er en kommune i Region Syddanmark efter Kommunalreformen i 2007. 15. november 2005 blev den nye kommunalbestyrelse valgt.

Kerteminde Kommune opstod ved sammenlægning af følgende:
 Kerteminde Kommune (1970-2006)
 Langeskov Kommune
 Munkebo Kommune

Denne kommune kunne også have rummet Flødstrup Sogn (Ullerslev Kommune), da forligspartierne krævede en folkeafstemning her, men ved afstemningen den 30. marts 2005 stemte sognet sig med 315 stemmer mod 303 til Nyborg Kommune.

Kommunen har således omtrent samme udstrækning som Bjerge Herred – idet Agedrup Sogn ikke er kommet med i kommunen, mens Rønninge Sogn fra Åsum Herred er kommet med.

Kommunens våben har en stiliseret agterstavn af et vikingeskib med en styreåre som motiv, på en rød baggrund. Det stammer fra 2006 og trådte i kraft i forbindelse med kommunesammenlægningen.

Byer

Politik

Nuværende byråd

Borgmestre

Sogne i Kerteminde Kommune 
Medlemmer af folkekirken (indbyggere) pr. 1. juli 2009

Referencer 

 
Kommuner i Region Syddanmark